El término Saint-Polycarpe puede referirse a:
 Saint-Polycarpe, municipio canadiense del Quebec.
 Saint-Polycarpe, comuna francesa del Aude.